

Geografia
 Hawkins – città del Texas.
 Hawkins – città del Wisconsin.
 Contea di Hawkins – contea del Tennessee.
 Hawkins Bank – banco di sabbia sommerso al largo dell'Oceano Indiano.
 Hawkins Island – situata nella parte settentrionale del golfo dell'Alaska.

Persone

Altro
 Hawkins – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1973 al 1974.
 Basil Hawkins – personaggio dell'anime e manga One Piece
 Classe Hawkins – incrociatori pesanti progettati nel 1915

Pagine correlate
Hawking